Рёгнвальд:

 Рёгнвальд Эйстейнссон (Рёгнвальд Мудрый) — (IXв) основатель графства Оркни.
 Рёгнвальд Достославный (X в.) — независимый норвежский конунг Вестфолла.
 Рёгнвальд Оркнейский (конец XI/начало XII вв.—1158) — ярл Оркнейских островов, скальд, святой Римско-Католической Церкви, мученик.
 Рёгнвальд Ульвссон — ярл Вестра-Гёталанда (1010—1019), посадник в Ладоге c 1019 года.

Варианты того же имени 
 Рогнвальд (фр. Rognväld) (нач. X в. — 930) — граф Нанта с 919 года.
 Рогволод (др.-рус. Рогъволодъ) (ок. 920—978) — князь-варяг Полоцка.
 Рогволод Всеславич (Борис Всеславич) (до 1054—1128) — древнерусский князь Полоцка.
 Рагнвальд Глупый (швед. Ragnvald Knaphövde) (нач. XII в.) — король Швеции, правивший приблизительно в 1130 году.
 Ринальд — романский вариант.
 Рональд — англо-шотландский вариант.